Osoby noszące nazwisko Kalhor:
 Bagher Kalhor (ur. 1979) – irański narciarz alpejski
 Ghorban Ali Kalhor (ur. 1952) – irański narciarz alpejski
 Mohammad Kalhor (ur. 1956) – irański narciarz alpejski